Lakki Marwat
 Dystrykt Lakki Marwat
 Region graniczny Lakki Marwat